Абревіація — в біології, втрата видом в ході його еволюції або особиною в процесі онтогенезу ознак чи фаз розвитку, які були присутні у предків.
 Абревіація — в мовознавстві, спосіб словотворення, що полягає у об'єднанні скорочених основ, скороченні і повних основ, а також творення простого похідного слова шляхом довільного скорочення твірної одиниці.

Посилання
 Абревіація  //